Сан Хосе Тенанго има више значења:

 Општина Сан Хосе Тенанго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Тенанго (Сан Хосе Тенанго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику